Friday (film), een film uit 1995
 Friday (personage) of Vrijdag, een personage uit het boek Robinson Crusoe
 Friday (Riton), een muzieknummer
 Friday (Robert Heinlein), een boek van Robert Heinlein
 Friday (Rebecca Black), een nummer van Rebecca Black